

Cinema 
 Love Love Love – film indiano del 1989 diretto da Indra Kumar
 Love Love Love – film francese del 2013 diretto da Bruno Mercier

Musica 
 Love Love Love – singolo dei Those Guys del 1996
 Love Love Love – album dei Glass Candy del 2002
 Love Love Love – canzone di Lenny Kravitz del 2008
Love, Love, Love – singolo di James Blunt del 2008
 Love Love Love – singolo di Agnes del 2009